Karl Olsson kan avse:

 Karl Olsson (astronom) (1862–1939), astronom
 Karl Olsson (förläggare) (1887–1948), förläggare
 Karl Olsson (skulptör) (1884–1938), ciselör, bildkonstnär och skulptör
 Karl Enock Ohlsson (1889–1958), målare och tecknare
 Karl Erik Olsson (1938–2021), lantbrukare, politiker, centerpartist
 Karl-Erik Olsson (1927–1995), flygtekniker och målare
 Karl-Gunnar Ohlsson (född 1944), målare och författare
 Karl Gustaf Olsson (1923–2004), länsåklagare
 Karl Johan Olsson (1893–1980), journalist, politiker och ämbetsman
 Karl-Manfred Olsson (1919–1996), teolog och präst